Тхуптэ́н Гьяцо́ (, Вайли: thub bstan rgya mtsho;  — ) — тринадцатый Далай-лама, духовный и светский глава Тибета в 1895—1933 годах. Во внутренней политике проявил себя как выдающийся реформатор, во внешней — как искусный дипломат, борец за независимость своей страны. В период его правления Тибет являлся суверенным государством.

Далай-лама XIII также известен как важнейшая фигура центральноазиатской части «Большой игры» — дипломатического и военного противостояния России, Британии и Цинской империи конца XIX — начала XX веков, в которой он долгое время поддерживал российскую сторону.

Ранние годы. Приход к власти 
Тринадцатый Далай-лама родился в Дагпо Лангдуне в У-Цанге 27 мая 1876 года. Спустя несколько месяцев он был признан воплощением Далай-ламы XII Тринлэя Гьяцо и вскоре интронизован во дворце Потала в Лхасе.

Внешняя политика 
Когда в 1904 году состоялось британское вторжение в Тибет, Далай-лама бежал в Ургу, столицу Монголии, где через русское консульство, Агвана Доржиева, известного путешественника П. К. Козлова и приезжавших к нему учёных-востоковедов вступил в переговоры с царским правительством относительно возможности своего переселения в Россию. Этот план был отвергнут Россией в результате нежелания ухудшать отношения с империей Цин, сближения с Великобританией, поражения в Русско-японской войне и последующего отказа России от активного присутствия в регионе. Однако сам факт переговоров дал претендовавшим на Тибет Британии и империи Цин понять, что Тибет способен на независимые политические шаги.

Не найдя взаимопонимания с окружением теократического лидера Монголии (тибетца Богдо-гэгэна VIII) и получая жёсткие требования вернуться в Лхасу, Далай-лама отправился в Китай, сначала в монастырский комплекс на горе Утайшань. В это время также обсуждался его визит в Японию (официально одобренный министром иностранных дел Комурой Дзютаро и экс-премьером Окумой Сигэнобу), предложенный его японским спутником Тэрамото (приехавшим для этого в Утайшань с делегацией, включавшей крупнейшего буддийского лидера Японии, Отани Сондзю). Однако к концу 1908 года этот план также был отложен. Японцы с 1904 года подписали мирный договор с Великобританией, и через них британские дипломаты получили доступ к Далай-ламе.

В мае 1908 года в Утайшане Далай-лама XIII встречался с К. Г. Маннергеймом, путешествующим по империи Цин, а за год до этого — с русским путешественником П. К. Козловым.

По требованию Пекина Далай-лама совершил визит к китайскому двору и несмотря на предшествующие заявления Пекина о «снятии его с должности» был отпущен в Тибет.

В дальнейшем он вынужден был бежать от цинских войск в Британскую Индию, а после Синьхайской революции в Китае в январе 1913, по возвращении из Индии, провозгласил независимость Тибета. Документы из российских архивов содержат детальную аргументацию Далай-ламы XIII о том, что Тибет никогда не был под владычеством Китая.

При Тхуптэне Гьяцо получила новую жизнь традиционная концепция Большого Тибета, подразумевавшая духовную и политическую власть Далай-ламы над всеми территориями, населёнными этническими тибетцами.

Внутренняя политика 
Тхуптен Гьяцо видел необходимость проведения в «Стране снегов» экономических, социальных и других реформ. После провозглашения независимости Тибета в 1912 году и образования де-факто независимого Тибетского государства он приступил к действиям: упорядочил и скорректировал тибетское законодательство, чтобы противостоять коррупции в административной среде; установил систему национального налогообложения; создал полицейские силы. Кроме того, буддийский первоиерарх содействовал укреплению дисциплины в тибетских монастырях и увеличил число светских чиновников, чтобы избежать сосредоточения излишней власти в руках монахов.

Далай-лама проявлял интерес к западной науке и технологиям. При нём в Лхасе появились электричество и телеграф, стали печататься деньги и марки. Предвидя военные столкновения Тибета с Китаем, опытный политик в течение своего правления неоднократно проводил реформы по модернизации тибетской армии, консультируясь с российскими, британскими и японскими специалистами военного дела. В 1916 году лхасское правительство направило несколько солдат и офицеров в Индию для обучения стрельбе из пушек и автоматического оружия.

Налог на уши и на нос были введены в 1920-х годах для обеспечения военных нужд. Позже в 1927 году  Тхуптэн Гьяцо ввел подушный налог, зависящий от размера носа, причём люди с длинными носами были обязаны платить в два-три раза больше, чем курносые.

Наследие 
В конце своей жизни в 1933 году Далай-лама предсказывал наступление в Тибете тёмной эпохи:

«Очень скоро в этой стране (с гармоничным сочетанием религии и политики) случатся предательские действия, как снаружи, так и изнутри. В это время, если мы не отважимся защищать нашу территорию, наши духовные личности, включая Победоносных Отца и Сына (Далай-лама и Панчен-лама) могут быть уничтожены без следа, собственность и власть наших Лакангов (резиденций перевоплощённых лам) и монахи могут быть отобраны. Кроме того, наша политическая система, разработанная Тремя Великими Владыками Дхармы, исчезнет без остатка. Собственность всех людей, высоких и низких, будет отобрана, а людей заставят стать рабами. Все живые существа должны будут влачить бесконечные дни страданий и будут пронизаны страхом. Такое время грядёт».

Примечания

Литература 
 Андреев А. И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. — СПб.: СПбГУ; Нартанг, 2006. — 464 с. — ISBN 5-288-03813-9, ISBN 5-901941-16-0
 Богословский В. А. Политика XIII Далай-ламы в Тибете. — М.: ИВ РАН, 2002. — 141 с. — ISBN 5-89282-203-6
 Козлов П. К. Тибет и Далай-Лама. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2004. — 137 с. — ISBN 5-87317-176-9
 Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. — СПб: изд. А. Терентьева, 2010
 Кузьмин С. Л. Пребывание Далай-ламы XIII в Монголии и планы провозглашения независимости. — Россия и Монголия в начале XX в. кн. 3, ч. 1, Иркутск, 2014, с. 86-92
 Ломакина И. И. Великий беглец. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2001. — 288 с. — ISBN 5-287-00030-8

Ссылки 
 Козлов П. К. Тибет и Далай-лама на сайте «Руниверс»
 Жизнеописание всех Далай-лам

Далай-ламы
Учителя буддизма XIX века
Учителя буддизма XX века
Персоналии:Тибетский буддизм
Тертоны
Религия и политика
Буддизм и общество